Herweg steht für:

 Herweg (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Moitzfeld von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen 
 Herweg (Buch am Buchrain), Ortsteil der Gemeinde Buch am Buchrain, Landkreis Erding, Bayern
 Herweg (Hückeswagen), Ortschaft in Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Herweg (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Herweg (Wipperfürth), Ortsteil von Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Familienname:
 Dshay Herweg (* 1976), deutscher American-Football-Spieler
 Julius Herweg (1879–1936), deutscher Physiker
 Nikola Herweg (* 1973), deutsche Literaturwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Neues Herwegshaus, historische Bezeichnung für das Bruchsteinhaus Burggraben 1 im Stadtteil Bensberg von Bergisch Gladbach
 Herweck
 Herwegh
 Herwig
 Herreweghe